Tip of My Tongue ( für: Zungenspitze) ist ein Lied des britischen Sängers Tommy Quickly, das 1963 als seine erste Single A-Seite veröffentlicht wurde. Komponiert wurde es von Paul McCartney und John Lennon und unter der Autorenangabe Lennon/McCartney veröffentlicht.

Hintergrund 
Tip of My Tongue wurde wahrscheinlich im August oder Anfang September 1962 überwiegend von Paul McCartney geschrieben und wurde bald Teil des Bühnenrepertoires der Beatles.
Die zweite Single der Beatles mit den Liedern Please Please Me und Ask Me Why wurde am 26. November 1962 in den Londoner Abbey Road Studios aufgenommen. Als drittes Lied wurde an diesem Tag versucht, Tip of My Tongue einzuspielen. Produzent war George Martin, assistiert vom Toningenieur Norman Smith. Martin war aber mit dem Arrangement unzufrieden, sodass es von den Beatles nicht veröffentlicht wurde. Es ist nicht nachweisbar, ob Aufnahmen von Tip of My Tongue existieren oder ob es sich lediglich um ein Vorspielen handelte, das nicht aufgenommen wurde.

Besetzung:
 John Lennon: Rhythmusgitarre, Gesang
 Paul McCartney: Bass, Gesang
 George Harrison: Leadgitarre
 Ringo Starr: Schlagzeug

„Es ist ein großartiges Stück“, sagte George Martin dem New-Musical-Express-Journalisten Alan Smith, „aber wir müssen ein wenig Zeit damit verbringen, ihm ein neues Arrangement zu geben. Ich bin nicht allzu glücklich damit, wie es ist.“

Die Beatles kehrten nie zu Tip of My Tongue zurück und gaben die Komposition stattdessen Tommy Quickly, einem anderen Künstler, der auch von Brian Epstein gemanagt wurde.

Quickly nahm seine Version am 8. Juli 1963 mit Les Reed als Produzenten auf. Die Single wurde am 30. Juli von Pye Records mit Heaven Only Knows als B-Seite veröffentlicht. Die Single war kein kommerzieller Erfolg und stieg nicht in die britischen Charts ein. Tip of My Tongue blieb nicht die einzige Lennon/McCartney-Komposition, die sich nicht in den britischen Charts platzieren konnte. Im folgenden Jahr erreichte One and One Is Two mit The Strangers with Mike Shannon und 1968 Thingumybob mit der Black Dyke Band ebenso keinen Charterfolg.

Paul McCartney sagte über das Lied: „Oh mein Gott! Es gab immer ein paar Songs, die wir nicht machen wollten, weil wir sie nicht für sehr gut hielten, aber andere Leute sagten: 'Nun, ich werde es machen, ich denke, es ist ziemlich gut.' Tommy Quickly war einer unserer Freunde aus Brian Epsteins Stall. Das ist so ziemlich meins, ich schäme mich es zu sagen. Es klingt wie eines davon, bei dem ich versucht habe, es um den Titel herum zu arbeiten.“

John Lennon bemerkte 1980: „Das ist ein weiteres Stück von Pauls Müll, nicht mein Müll.“

Erst die fünfte Single von Tommy Quickly Wild Side of Life konnte sich in den britischen Single-Charts platzieren, es blieb sein einziger Charterfolg.

Coverversionen 
 The Badbeats – Tip of My Tongue/One and One is Two 
 Bas Muys – Lennon & McCartney Songs (Never Issued)
 The Beatnix – It's Four You
 Apple Jam – Off The Beatle Track

Literatur 
 Mark Lewisohn: The Complete Beatles Recording Sessions: The Official Story of the Abbey Road Years. ISBN 0-600-61207-4, S. 23.
 Richie Unterberger: The Unreleased Beatles: Music and Film. ISBN 0-87930-892-3, S. 44.

Weblinks 
 Tip of My Tongue auf beatlesbible.com

Einzelnachweise 

Lied 1963
Lied von John Lennon
Lied von Paul McCartney
Popsong